Татья́на Ива́новна Ку́рочкина: Курочкина, Татьяна Ивановна (род. 1927) — советский и российский искусствовед, художественный критик, педагог.
 Курочкина, Татьяна Ивановна (род. 1967) — советская и белорусская легкоатлетка.